Heisenberg ist der Familienname folgender Personen:

 August Heisenberg (1869–1930), deutscher Byzantinist
 Benjamin Heisenberg (* 1974), deutscher Regisseur, Autor und bildender Künstler, Enkel Werner Heisenbergs
 Carl-Philipp Heisenberg (* 1968), Forschungsgruppenleiter am Institute of Science and Technology Austria, Enkel Werner Heisenbergs
 Erwin Heisenberg (1900–1965), deutscher Chemiker, Bruder Werner Heisenbergs
 Jochen Heisenberg (* 1939), deutscher Physiker (zuletzt am MIT bis 1978), Sohn Werner Heisenbergs
 Lavinia Heisenberg (* 1983), deutsche Physikerin und Hochschullehrerin
 Martin Heisenberg (* 1940), deutscher Neurobiologe und Genetiker, Sohn Werner Heisenbergs
 Valeria Heisenberg (* 1969), deutsche Künstlerin
 Werner Heisenberg (1901–1976), deutscher Physiker und Nobelpreisträger (1932), Sohn August Heisenbergs

Heisenberg ist ferner der Name folgender Orte:
 eines Stadtteils der Stadt Aalen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Heisenberg ist auch der Name von:
 Pseudonym des Protagonisten Walter White in der Fernsehserie Breaking Bad, siehe Figuren aus Breaking Bad#Walter White
 (13149) Heisenberg, Asteroid
 Heisenberg (Musikgruppe), Name einer italienischen Musikgruppe
 Heisenberg (Single), eine Single des italienischen Rappers Jesto

Siehe auch
 Heisenberggruppe
 Heisenbergsche Unschärferelation